ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина. 
ВАСХНИЛ — неофициальное название поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области.